6-й Чемпионат Европы по волейболу среди мужчин прошёл с 21 октября по 2 ноября 1963 года в четырёх городах Румынии с участием 17 национальных сборных команд. Чемпионский титул впервые в своей истории выиграла сборная Румынии.

Команды-участницы 
Чехословакия, Румыния, СССР, Болгария, Венгрия, Польша, Югославия, Франция, ГДР, Италия, Турция, Нидерланды, Финляндия, Бельгия, Австрия, ФРГ, Дания.

Система проведения чемпионата 
17 команд-участниц чемпионата на предварительном этапе были разбиты на четыре группы. 8 команд (по две лучшие из групп) вышли в финальный этап, где по круговой системе разыграли места с 1-го по 8-е. Учитывались результаты встреч команд-финалистов между собой на предварительном этапе. Итоговые 9—17-е места по такой же системе разыграли команды, занявшие в группах предварительного этапа 3—5-е места.

Предварительный этап

Группа А 
Бухарест 

 22 октября: Польша — Нидерланды 3:0 (15:12, 17:15, 15:9); Румыния — Финляндия 3:0 (15:5, 15:0, 15:4).
 23 октября: Нидерланды — Финляндия 3:0 (15:2, 15:10, 15:9); Румыния — Польша 3:0 (15:9, 15:9, 15:11).
 24 октября: Румыния — Нидерланды 3:1 (16:14, 15:8, 8:15, 15:6); Польша — Финляндия 3:0 (15:5, 15:5, 15:6).

Группа В 
Брашов 

 22 октября: Чехословакия — Бельгия 3:0 (15:9, 15:3, 15:5); Венгрия — Италия 3:0 (15:11, 15:7, 15:13).
 23 октября: Италия — Бельгия 3:1 (15:10, 9:15, 15:10, 15:10); Венгрия — Чехословакия 3:2 (15:13, 15:12, 10:15, 14:16, 15:8).
 24 октября: Венгрия — Бельгия 3:0 (15:3, 15:3, 15:9); Чехословакия — Италия 3:0 (15:1, 15:12, 15:10).

Группа С 
Клуж 

 22 октября: Югославия — ГДР 3:1 (15:13, 15:12, 11:15, 15:7); СССР — Австрия 3:0 (15:1, 15:5, 15:3).
 23 октября: СССР — Югославия 3:2 (15:8, 15:9, 10:15, 9:15, 15:11); ГДР — Австрия 3:0 (15:5, 15:2, 15:9).
 24 октября: Югославия — Австрия 3:0 (15:3, 15:1, 15:0); ГДР — СССР 3:2 (11:15, 11:15, 15:10, 15:8, 15:8).

Группа D 
Тыргу-Муреш 

 21 октября: Болгария — ФРГ 3:0 (15:2, 15:6, 15:0); Франция — Турция 3:2 (13:15, 15:8, 14:16, 15:5, 15:9).
 22 октября: Турция — Дания 3:0 (15:5, 15:1, 15:5); Болгария — Франция 3:0 (15:8, 15:2, 15:5).
 23 октября: ФРГ — Дания 3:0 (15:10, 15:13, 15:11); Болгария — Турция 3:0 (15:4, 15:10, 15:11).
 24 октября: Болгария — Дания 3:0 (15:3, 15:6, 15:2); Франция — ФРГ 3:0 (15:5, 15:7, 15:7).
 25 октября: Франция — Дания 3:0 (15:5, 15:11, 15:7); Турция — ФРГ 3:0 (15:3, 15:8, 15:3).

Классификационный раунд 
Клуж 
Курсивом выделены результаты матчей предварительного этапа, пошедшие в зачёт классификационного раунда

 26 октября: Италия — Дания 3:0 (15:2, 15:3, 15:5); Турция — Австрия 3:0 (15:5, 15:3, 15:0); ГДР — Финляндия 3:0 (15:2, 15:3, 15:3); Нидерланды — Бельгия 3:0 (15:4, 15:12, 17:15).
 27 октября: Бельгия — ФРГ 3:0 (15:10, 15:5, 15:8); Финляндия — Австрия 3:0 (15:3, 15:7, 15:6); ГДР — Италия 3:0 (17:15, 15:4, 15:6).
 28 октября: ГДР — Дания 3:0 (15:0, 15:1, 15:1); Италия — Нидерланды 3:2 (13:15, 8:15, 15:13, 15:8, 15:11); Финляндия — ФРГ 3:2 (15:9, 9:15, 15:8, 15:12); Турция — Бельгия 3:1 (11:15, 15:12, 15:13, 17:15).
 29 октября: ГДР — Бельгия 3:0 (15:5, 15:5, 15:1); Нидерланды — Дания 3:0 (15:4, 15:8, 15:3); Турция — Финляндия 3:0 (15:9, 15:9, 15:8); ФРГ — Австрия 3:1 (15:8, 7:15, 15:12, 15:7).
 30 октября: Бельгия — Австрия 3:0 (15:5, 15:3, 15:2); Италия — Турция 3:1 (15:17, 20:18, 16:14, 15:12); ГДР — Нидерланды 3:0 (15:11, 15:11, 15:10).
 31 октября: Италия — ФРГ 3:0 (15:6, 15:5, 15:11); Турция — Нидерланды 3:1 (15:13, 16:14, 12:15, 17:15); Бельгия — Финляндия 3:0 (15:5, 15:7, 15:10); Австрия — Дания 3:0 (15:3, 15:12, 16:14).
 1 ноября: Нидерланды — ФРГ 3:0 (15:3, 15:6, 15:11); Италия — Австрия 3:0 (15:4, 15:7, 15:1); ГДР — Турция 3:0 (15:5, 15:5, 16:14); Финляндия — Дания 3:0 (15:4, 15:0, 15:12).
 2 ноября: Италия — Финляндия 3:1 (15:3, 15:13, 7:15, 15:7); ГДР — ФРГ 3:0 (15:2, 15:0, 15:2); Бельгия — Дания 3:0 (15:8, 15:6, 15:7); Нидерланды — Австрия 3:0 (15:3, 15:1, 15:5).

Финальный этап 
Бухарест 
Курсивом выделены результаты матчей предварительного этапа, пошедшие в зачёт финального

 26 октября: Румыния — Югославия 3:0 (15:6, 15:11, 15:8); СССР — Франция 3:0 (15:6, 15:10, 15:12); Болгария — Польша 3:1 (15:3, 12:15, 15:13, 15:8).
 27 октября: Болгария — Югославия 3:0 (15:7, 15:6, 15:13); Польша — Чехословакия 3:2 (11:15, 15:11, 7:15, 15:8, 15:10); Румыния — СССР 3:2 (8:15, 15:7, 15:13, 13:15, 15:8); Венгрия — Франция 3:0 (15:5, 15:7, 16:14).
 28 октября: Польша — Югославия 3:1 (15:12, 15:9, 7:15, 15:12); СССР — Болгария 3:2 (6:15, 15:4, 4:15, 15:2, 15:7); Румыния — Венгрия 3:0 (15:11, 15:3, 15:7); Чехословакия — Франция 3:0 (15:10, 15:4, 15:11).
 29 октября: Польша — Франция 3:1 (15:12, 9:15, 15:10, 15:5); Венгрия — Болгария 3:1 (13:15, 15:4, 15:8, 15:6); Румыния — Чехословакия 3:1 (15:9, 4:15, 15:5, 15:11).
 31 октября: Венгрия — Югославия 3:1 (15:9, 15:7, 9:15, 15:7); Румыния — Франция 3:0 (15:4, 15:5, 15:11); СССР — Польша 3:2 (8:15, 15:4, 15:6, 10:15, 15:8); Болгария — Чехословакия 3:2 (16:18, 15:9, 13:15, 15:12, 15:11).
 1 ноября: Чехословакия — Югославия 3:0 (15:4, 15:12, 16:14); СССР — Венгрия 3:1 (15:8, 7:15, 15:13, 15:3).
 2 ноября: Югославия — Франция 3:2 (15:8, 12:15, 10:15, 15:13, 15:6); Румыния — Болгария 3:1 (8:15, 15:11, 15:8, 15:11); Венгрия — Польша 3:0 (15:7, 15:8, 15:12); Чехословакия — СССР 3:2 (11:15, 17:15, 12:15, 15:12, 15:13).

Итоги

Положение команд

Призёры 
 : Николае Барбуцэ, Михай Кезан, Михай Косте, Эдуард Дерзеи, Аурел Дрэган, Георге Ферару, Константин Ганчу, Михай Григорович, Хорациу Николау, Давилэ Плокон, Вильгельм Шрайбер, Юлиу Сюч. Главный тренер — Николае Сотир.

  Венгрия: Бела Чафик, Йожеф Фаркаш, Тибор Флориан, Ласло Галош, Вильмош Иванчо, Ференц Яноши, Антал Кандьерка, Чабаш Лантош, Иштван Мольнар, Отто Проуза, Михай Татар, Ференц Тушке.

 : Николай Буробин, Георгий Мондзолевский, Юрий Чесноков, Геннадий Гайковой, Виталий Коваленко, Иван Бугаенков, Юрий Поярков, Дмитрий Воскобойников, Эдуард Сибиряков, Важа Качарава, Валерий Калачихин, Вениамин Меркулов. Главный тренер — Гиви Ахвледиани.

Ссылки и источники 
 Архив волейбольных результатов
 Волейбол: Энциклопедия / Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. — Томск: Компания «Янсон», 2001.
 

Чемпионаты Европы по волейболу среди мужчин
1963 год в волейболе
Чемпионаты Европы в Румынии
Октябрь 1963 года
Ноябрь 1963 года
Спорт в Румынии в 1963 году
Чемпионаты Европы в 1963 году
Международные соревнования по волейболу в Румынии